Župan steht für:

 slawischer Herrschertitel, siehe Gespan

Zupan bzw. Župan ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Zupan (* 1971), slowenischer Biathlet
 Bine Zupan (* 1984), slowenischer Skispringer
 Ivo Zupan (* 1956), jugoslawischer Skispringer
 Matjaž Zupan (* 1966), slowenischer Skispringer
 Miha Zupan (* 1982), slowenischer Basketballspieler
 Polona Zupan (* 1976), slowenische Snowboarderin
 Primož Urh-Zupan (* 1983), slowenischer Skispringer
 Uroš Zupan (* 1963), slowenischer Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Valentin Zupan (* 1936), slowenischer Akkordeonbauer, siehe Steirische Harmonika #Valentin Zupan
 Valter Župan (* 1938), kroatischer Geistlicher, Bischof von Krk
 Vitomil Zupan (1914–1987), slowenischer Schriftsteller
 Zdravko Zupan (1950–2015), jugoslawischer bzw. serbischer Comicautor